Ерік Фер () —- канадський хокеїст, правий крайній нападник. Народився 7 вересня 1985 року в місті Вінклер, в провінції Манітоба.

Обраний на драфті новачків НХЛ в 2003 році під загальним 18-им номером, командою Вашингтон Кепіталс. У віці 15 років почав виступи в ЗХЛ, за команду Брендон Вет-Кінгс. Провів в лізі п’ять неповних сезони, в останньому з яких став найкращим бомбардиром і найціннішим гравцем ліги.

З 2005 року починає виступи на дорослому рівні. На початку сезону 2005-2006 років зіграв за «Кепіталс» 11 матчів, але потім був відправлений у фарм-клуб «вашингтонців» – Герші Бірс, де і провів решту сезону. Наступний рік Ерік починає так само в «Херші», але ближче до кінця сезону його викликають до основної команди.

Більшу частину свого третього сезону в НХЛ, Фер пропустив через проблеми зі здоров’ям, але встиг повернувся до закінчення сезону і зіграти в плей-оф.

На сьогодні Ерік є гравцем основного складу команди і виходить на лід переважно в третій-четвертій ланках нападу Вашингтону.

Статистика виступів 

 Останнє оновлення: 30 липня 2014 року

Джерела 
Сторінка на сайті Вашингтон Кепіталс 
Профіль гравця на hockeydb 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти АХЛ
Хокеїсти «Вашингтон Кепіталс»